Selmayr ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Selmayr (* 1935), deutscher Jurist und Ministerialbeamter

 Martin Selmayr (* 1970), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Beamter

Siehe auch:
 Selmair